Atlantic Beach est le nom de plusieurs villes aux États-Unis :

Atlantic Beach en Floride
Atlantic Beach en Caroline du Nord
Atlantic Beach dans l'État de New York
Atlantic Beach en Caroline du Sud

Homonymie de localités aux États-Unis